Civilização Moche
MOCHE (Telecomunicações)
Moche (distrito)